Reid House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Reid House (Arkansas), ID-Nr. 82000916
 Reid House (Illinois), ID-Nr. 03000783
 Reid House (Mississippi), ID-Nr. 91000937
 Reid House (Montana), ID-Nr. 03001297
 Reid House (North Carolina), ID-Nr. 82001290

Siehe auch:
 Reed House